Список станцій Українських залізниць

Я